Pieni Kirvessaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Kirvessaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Pieni Kirvessaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar